Вальтер Адриан Пароди (2 мая 1965 — 12 января 2020) — аргентинский футболист, который играл на позиции нападающего.

Биография 
Вальтер Пароди дебютировал в составе «Кильмеса» в 1983 году. В сезоне 1985 года он перешёл в «Чиполлетти». В сезоне 1986/87 он был куплен «Колоном», затем в том же сезоне подписал контракт с «Депортиво Эспаньол». Он играл за клуб с 1987 по 1993 год, за исключением сезона 1991 года, когда он представлял «Расинг Авельянеда». В Клаусуре 1992 года он с «Депортиво» завоевал бронзу.

В 1993 году он был куплен «Индепендьенте», где оставался в течение двух сезонов и стал чемпионом Клаусуры 1994. На международной арене он выиграл Суперкубок Либертадорес 1994 года, «Индепендьенте» в финале выиграл у «Бока Хуниорс».

В 1995 году он перешёл в мексиканский клуб «Атлас». После того сезона, в 1996 году он вернулся в «Депортиво Эспаньол», где играл до 1997 года. С 49 голами он стал вторым бомбардиром в истории клуба в высшем дивизионе после Хосе Луиса Родригеса.

В 1997 году он играл в Примере B Насьональ за «Нуэва Чикаго», а в следующем году — за «Дефенса и Хустисия». В сезоне 1998/99 он играл за «Альмагро». Вальтер Пароди ушёл из футбола в сезоне 1999/2000, который провёл в «Архентино де Кильмес».

После окончания карьеры он состоял в тренерском штабе «Темперлея» и «Комуникасьонес Буэнос-Айрес», а также имел своё автомобильное агентство.

Он умер в возрасте 54 лет 12 января 2020 года в Буэнос-Айресе в результате рака желудка.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Депортиво Эспаньол»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Архентино де Кильмес»